Music from and Inspired by the Motion Picture 8 Mile — музичний альбом гурту різні виконавці. Виданий 29 жовтня 2002 року лейблом Shady. Загальна тривалість композицій становить 68:19. Альбом відносять до напрямку реп. Пізніше була випущено роширена версія - More Music from 8 Mile, до якого увійшли сингли, які були випущені в момент роботи над фільмом, в 1995 році.

Список пісень 

Bonus CD

More Music from 8 Mile

Посилання 

Альбоми Interscope Records
Музика Детройта